Europamästerskapet i ishockey 1911 var det andra Europamästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF. Denna turnering avgjordes för första gången på konstis. Mästerskapet hölls i Berlin den 15 - 17 februari 1911.

Likt föregående turnering deltog fyra lag. Förutom lagen från föregående turnering, Belgien, Schweiz och Tyskland, deltog för första gången Böhmen. Titelförsvararen Storbritannien ställde ej upp till spel.

Böhmen dominerade turneringen stort och blev överlägsna europamästare. Grundstenen till den tunga tjeckiska ishockeytraditionen var därmed lagd.

Tabell

Resultat

Laguppställningar
Böhmen

 Jan Hamácek
 Otakar Vindyš (2 mål)
 Jan Palouš
 Jan Fleischmann
 Jaroslav Jirkovský (5 mål)
 Jaroslav Jarkovský (9 mål)
 Josef Rublic
 Josef Šroubek (4 mål)
 Miloslav Fleischmann

Referenser
 Hockey Archives - Europamästerskapet 1911

1911 i Tyskland
1911
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 1910/1911
Sportevenemang i Berlin